LeBaron steht für:

 LeBaron, US-amerikanischer Karosseriehersteller und Designbüro für Automobile
 Chrysler LeBaron, Pkw-Modellserie von Chrysler
 Imperial LeBaron (1974–1975), Pkw-Modell von Imperial

LeBaron ist der Familienname folgender Personen:
 Anne LeBaron (* 1953), US-amerikanische Harfenistin und Komponistin
 Blake LeBaron (* 1961), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Eddie LeBaron († 2015), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Richard LeBaron, US-amerikanischer Botschafter in Kuwait
 William LeBaron (1883‒1958), US-amerikanischer Komponist und Filmproduzent